

Geografia 
 Grande Zab – fiume affluente del Tigri
 Piccolo Zab – fiume affluente del Tigri
 Zāb – regione situata nell'odierna Provincia di Ghardaïa (Algeria)

Codici 
 zab – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di San Juan Guelavía
 ZAB – codice ISO 3166-2:RU del Territorio della Transbajkalia (Russia)